Мораване — слово во множественном числе, может означать:
 Мораване/Моравы — население восточных районов Чехии (Моравии).
 Мораване/Моравы (племя) — славянские племена, обитавшие в Моравии и в западной Словакии.
 Мораване (племя) — южнославянское племя, проживавшее на западе Балканского полуострова.